Celesia puede hacer referencia a:

Alessandra Celesia (1970-), actriz italiana. 
Ernesto H. Celesia, abogado, historiador y político argentino.
Dorothea Celesia (1738–1790), escritora británica.
Giovanni Celesia di Vegliasco (1868–1948), político italiano.	  
Michelangelo Celesia	(1814–1904), cardenal italiano.	  
Tommaso Celesia di Vegliasco	(1820–1892), político italiano.